Dans l'univers de la série télévisée Stargate, Célestis est la planète d'origine des Alterans. Elle est située dans une galaxie très lointaine à la nôtre.

Cette planète a abrité les Oris, d'anciens Alterans ayant préféré la voie de la religion plutôt que celle des sciences. Les Oris ont été détruits en 2007 par une arme tuant les êtres élevés.

Il y a sur Célestis un grand lac peu profond menant à un temple ori où les prêtres Oris ont l'honneur de devenir des prêcheurs. Ce temple abrite le représentant humain des Oris (doci) et les Oris regroupés en un mur de feu.

Ver Ager est un village de cette planète où l'esprit de Daniel et Vala ont été emprisonnés dans le corps de deux habitants. Vala y fut brûlée vive avant qu’un prêtre Ori la ramène à la vie. C’est ainsi que les Oris apprirent l’existence et la localisation de notre galaxie.

Notes et références 

Planète de Stargate